El Torneig de Doha 2023, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2023, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 25 de febrer de 2023 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

El tennista rus Daniïl Medvédev va guanyar el segon títol de la temporada, aconseguits en dues setmanes consecutives, i el dissetè títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
ATP Tour 2023